napinacz – mięsień
 napinacz – jeden z wytrychów
 napinacz pasów